Родерик Джеймс Наджент «Рори» Стюарт (; род. 3 января 1973, Гонконг) — британский дипломат и политик, министр международного развития (2019 год).

Биография 
Родился в Британском Гонконге, провёл детство в шотландском городе Крифф. Окончил Итонский колледж и Баллиол-колледж Оксфордского университета, где изучал новую историю, политику, философию и экономику. В студенческие годы во время каникул исполнял обязанности тьютора принцев Уильяма и Гарри.

В 1991 году прослужил в течение пяти месяцев в полку Чёрной стражи Британской армии в звании второго лейтенанта.

Позже поступил на дипломатическую службу и работал в Индонезии, Косове, Ираке и Афганистане. В 2003—2004 годах управлял одной из иракских провинций, будучи сотрудником оккупационной администрации. Руководил в Афганистане неправительственной организацией , занимавшейся восстановлением городов и инфраструктуры, сохранением исторических памятников. В 2001—2002 годах совершил пеший переход через Афганистан, написал книги об этом путешествии и своём иракском опыте.

С 2008 года, имея в своём активе знание фарси, дари, урду, непали, сербско-хорватского, французского, греческого и русского языков, опыт военной службы в батальоне «» и длительной дипломатической службы (кроме того, в детстве он некоторое время жил с родителями в Малайзии и Вьетнаме), Стюарт работал в  Школы управления при Гарвардском университете. В 2010 году оставил научную работу, успешно выставив свою кандидатуру на выборах в избирательном округе Пенрит и Граница от Консервативной партии, хотя в молодости поддерживал лейбористов.

В 2015 и 2017 годах был переизбран в том же округе, в последнем случае получил 60,4 % голосов, улучшив предыдущий результат на 0,8 %.

В январе 2018 года занял должность младшего министра тюрем в Министерстве юстиции, поддержал проект исправления криминогенной ситуации в десяти наиболее проблемных тюрьмах страны.

1 мая 2019 года назначен министром международного развития во втором кабинете Мэй после перемещения его предшественницы Пенни Мордонт в кресло министра обороны, освободившееся после вынужденной отставки Гэвина Уильямсона.

24 июля 2019 года сформировано первое правительство Бориса Джонсона, в котором Стюарт не получил никакого назначения.

На парламентских выборах 2019 года Стюарт свою кандидатуру не выставлял.

Труды 
 :en:The Places in Between, Picador, 2004—2006
 :en:Occupational Hazards: My Time Governing in Iraq, Picador, 2006, 
 Книга опубликована в США под названием :en:The Prince of the Marshes: And Other Occupational Hazards of a Year in Iraq, Harcourt, 2006, 
 Can Intervention Work? Amnesty International Global Ethics Series, co-authored with Gerald Knaus. W.W. Norton and Co. (Published in the USA on 15 August 2011; due for UK publication on 7 October 2011). .
 The Marches: A Borderland Journey between England and Scotland, Houghton Mifflin Harcourt, 2016,

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Итона
Воспитанники Баллиол-колледжа
Офицеры Великобритании
Дипломаты Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Кабинет Терезы Мэй
Министры международного развития Великобритании
Лауреаты премии Ондатжи